Шавіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Шавіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена